Влади́мир Алексе́евич Кубышев () — советский учёный, академик ВАСХНИЛ (1978), доктор технических наук (1969), профессор (1970).

Биография 
Родился 1 февраля 1928 года в селе Ленинское (ныне — Шабалинского района Кировской области).
В 1951 году окончил Челябинский политехнический институт.

Видный учёный в области механизации сельскохозяйственного производства, уборки и послеуборочной обработки зерновых культур.
С 1951 работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом (1958—1962) кафедры сельскохозяйственных машин, проректором по научной работе (1962—1972) Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

С 1972 по 1980 года являлся директором Сибирского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства.

Академик-секретарь Отделения механизации и электрификации сельского хозяйства ВАСХНИЛ (1980—1982), одновременно (1981—1983) — директор ВНИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ).

Вице-президент ВАСХНИЛ (1982—1989).

Руководитель отдела прогнозирования и разработки системы индустриальных технологий и машин для комплексной механизации растениеводства ВИМ (1985—1989).

Внес значительный вклад в совершенствование технологии уборки и послеуборочной обработки зерна, в разработку машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, создание диагностической техники, почвообрабатывающих орудий.

Награды 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1979), Дружбы народов (1988), медалями СССР, медалью Эрвина Баура Академии сельскохозяйственных наук ГДР (1988). Автор более 100 научных трудов, в том числе 13 книг и брошюр. Имеет 50 авторских свидетельств на изобретения.

На фасаде агроинженерной академии (ранее институт механизации и электрификации сельского хозяйства), где Владимир Алексеевич работал с 1951 по 1972 годы, в память о нём установлена мемориальная доска.

Научная деятельность 
Основные направления научной деятельности:
 Интенсификация и автоматизация процессов сепарации зерна;
 Разработка технологических основ оптимизации.
 Создание систем управления поточных линий обработки зерна;
 Создание системы зерноочистительных машин;
 Разработка индустриальной технологий уборки зерновых культу и техники для их реализации.

Основные труды 
 Памятка механизатора сельского хозяйства. Ч. 2. С.-х. машины: Правила пр-ва основных полевых работ: Машины для механизации основных процессов в животноводстве / Соавт.: В. И. Виноградов и др. — Челябинск: Кн. изд-во, 1958. — 479 с.
 Использование зерноочистительных машин. Челябинск, 1959. Соавт. А. И. Любимов;
 Гидравлические навесные системы тракторов / Соавт.: Н. З. Михеев и др. — Челябинск: Кн. изд-во, 1960. — 130 с.
 Расчет зерноуборочных машин / Соавт.: Г. Д. Терсков, А. И. Любимов. — 2-е изд., перераб. — М.; Свердловск: Машгиз, 1961. — 215 с.
 Рекомендации по увеличению производства сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства по зоне Урала / Соавт.: И. Е. Ульман и др.; Урал. НИИСХ. — М.: Изд-во М-ва пр-ва и заготовок с.-х. продуктов РСФСР, 1963. — 485 с.
 Повышение производительности зерноуборочных машин / Соавт.: К. Г. Колганов, Б. Н. Четыркин. — Челябинск, 1965.
 Опыт очистки овса от овсюга / Соавт. А. А. Кузнецов. — Челябинск, 1969.
 Использование техники на уборке зерновых культур: Метод. рекомендации / Соавт.: Г. Е. Чепурин и др. — Новосибирск, 1974. — 81 с.
 Механизация агропромышленного производства: тенденции развития // Вестн. с.-х. науки. — 1989. — № 7. — С. 31-34.

Примечания

Ссылки 
 Кубышев Владимир Алексеевич
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Kubyshev&id=9279 Кубышев Владимир Алексеевич]